NCT 2018 Emparthy — первый студийный альбом южнокорейского бой-бенда NCT. Он был выпущен 14 марта 2018 года лейблом SM Entertainment. Альбом содержит в общей сложности четырнадцать треков, двенадцать из которых выпущены в качестве синглов с 2016 по 2018 года.

В 2018 году были добавлены три новых участника Кун, Чону и Лукас. Альбом достиг пика на втором месте в альбомном чарте Gaon и продал более 300 000 физических копий по состоянию на август 2018 года.

Предпосылки и релиз 
5 февраля 2018 года SM Entertainment выпустил два видео под названием NCT Yearbook #1 и NCT Yearbook #2. В видео были прендставленны участники, которые уже дебютировали в предыдущих юнитах, и три новых участника Лукас, Чону и Кун. 6 февраля 2018 года, стало известно, что группа выпустит свой первый масштабный проект и первый студийный альбом. 18 человек, включая предыдущие юниты NCT U, NCT 127, и NCT Dream, будут участвовать в новом камбэке. Проект под названием NCT 2018 и альбом должны были выйти в марте. Также было заявлено, что до выхода альбома будет выпущено шесть музыкальных клипов.

Альбом под названием Empathy был выпущен 14 марта 2018 года. Релиз был сделан через множество музыкальных порталов, включая MelOn (Южная Корея) и iTunes (на международном уровне). Шесть новых песен были выпущены наряду с пятью ранее выпущенными синглами, интро и аудио треком и расширенный бонус-трек.

Промоушен 
До выхода альбома, три песни были раскрыты через выпуск их музыкального видео. Сингл NCT U «Boss» был выпущен 19 февраля с участниками: Тэён, Доён, Джехен, Вин Вин, Чону, Лукас и Марк. 26 февраля был выпущен сингл «Baby Don’t Stop» в исполнении Тэёна и Тэна.

Сингл NCT Dream «Go», был выпущен 4 марта.

Сингл NCT 127 «Touch» был выпущен совместно с альбомом 14 марта.

Клип на песню «Yestoday» был выпущен 1 апреля.

Клип на песню «Black On Black» был выпущен 19 апреля, и в нём приняли участие все 18 участников, это стало официальным дебютом Куна и релизом масштабного проекта.

Коммерческий успех 
Альбом достиг 203,000 предварительных заказов до релиза.

NCT 2018 Empathy попал и достиг пика на втором месте в чарте Gaon Album, в выпуске чарта от 11-17 марта Он также попал на 3 строчку в ежемесячном графике марта, с продажами 330,540 физических копий.

Трек-лист

Чарты

Weekly charts

Year-end charts

Продажи

Сертификация

История релиза

Примечания 

Альбомы Республики Корея
Альбомы NCT